Marcia Moreira da Rocha 

Acrísio Moreira da Rocha um político brasileiro
Cosmo Alexandre Moreira da Rocha um lutador profissional de MMA e Muay Thai
Crisanto Moreira da Rocha um político brasileiro, deputado constituinte em 1946
Jorge Moreira da Rocha advogado, professor e político brasileiro
José Antônio Moreira da Rocha um militar e político brasileiro
José Moreira da Rocha um magistrado e político brasileiro
Leopoldo Jorge Moreira da Rocha engenheiro civil e militar brasileiro
Manuel Moreira da Rocha político cearense
Péricles Moreira da Rocha um político brasileiro, deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa do Ceará em 1950

Desambiguação